W ciemności schodzi moja dusza (cykl)
 W ciemności schodzi moja dusza (wiersz)